Ермаки— деревня в Карсунском районе Ульяновской области, входит в состав Сосновского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 24 километра по прямой на юго-запад от районного центра поселка Карсун.

Население
Население составляло 100 человек в 2002 году (русские 99%), 48 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Карсунского района